Je suis une légende peut désigner différentes œuvres artistiques :

 Littérature
 Je suis une légende (), roman de science-fiction américain de Richard Matheson publié en 1954 :

 Cinéma (adaptations du roman)
 Je suis une légende (), film italo-américain d'Ubaldo Ragona et Sidney Salkow sorti en 1964 ;
 Je suis une légende (), film américain de Francis Lawrence sorti en 2007.

 Musique
 Je suis une légende, album de Mac Tyer sorti le .